Bedotia är ett släkte av fiskar. Bedotia ingår i familjen Bedotiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Silversidartade fiskar
Bedotia